Ел Алгаробал има више значења:

 Ел Алгаробал (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Алгаробал (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику